Termenul „Bulba” se poate referi la:

Râul Bulba, afluent al râului Motru
Taras Bulba, roman, al lui Nikolai Gogol
Taras Bulba (film din 2009)
Taras Bulba-Boroveț, lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni